Nickel Pflugk ist der Name folgender Personen:

* Nickel Pflugk (Knauthain) (um 1410–1482), deutscher Amtmann und Rittergutsbesitzer
 Nickel Pflugk (Zabeltitz) (1526–1580), deutscher Beamter